Отрицательная цена может появится, когда спрос на товар падает до такой степени, что поставщики сами готовы платить потребителям, чтобы они забрали его. Обычно это связано с невозможностью организовать длительное хранение товара или слишком высокими издержками такого хранения. Подобное явление происходило в ценах на электроэнергию, природный газ и на сырую нефть.

Например, во время обвала фондового рынка в 2020 году, вызванного пандемией COVID-19 и российско-саудовской ценовой войной, цены на некоторые сорта нефти упали до отрицательной величины.

Примечания 

Ценообразование